Barrio de Santiago kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio de Santiago, Guanajuato, ort, Tarandacuao, 
 Barrio de Santiago, Veracruz, ort, Tonayán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar